Валеран:

 Валеран I — граф Арлона (Вальрам II)
 Валеран II — граф Арлона и герцог Лимбурга
 Валеран III — граф Люксембурга и де ла Рош-ан-Арденн
 Валеран III де Люксембург-Линьи — граф де Сен-Поль и де Линьи, шателен де Лилль, сеньор де Руси, де Фиенн, де Боэн и де Боревуар
 Валеран IV — герцог Лимбурга и граф Арлона
 Валеран де Бомон, 4-й граф Уорик — 3-й граф Уорик